Götschenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Götschenberg (* 1969), deutscher Journalist, Autor und Leiter des MDR-Hauptstadtstudios
 Paul Götschenberg (1892–1955), deutscher Kaufmann

Götschenberg steht für:
 Götschenberg (Bischofshofen), Höhensiedlungen bei Bischofshofen, Land Salzburg, Österreich